Посилання:

 Посилання — запис в документі, який вказує на іншу частину цього документа або на інший документ; 
 Посилання — в програмуванні об'єкт, який вказує на певні дані, але не зберігає їх.

Див. також  
 Гіперпосилання — активне посилання; 
 Символьне посилання — спеціальний файл;
 Жорстке посилання — спеціальний файл;
 Заслання — депортація, вигнання
 Референс (значення)